People Are People – album zespołu Depeche Mode
 „People Are People” – singel zespołu Depeche Mode promujący album Some Great Reward